Korrektion steht für:

 Korrektur, Veränderung eines Objekts
 Gewässerkorrektion (auch Gewässerkorrektur), Umgestaltungen von Fließgewässern und Seen
 Korrektion in der Optik, siehe Abbildungsfehler